

Informatica 
Kernel – nucleo di un sistema operativo ovvero il software avente il compito di fornire ai processi in esecuzione sull'elaboratore un accesso sicuro e controllato all'hardware
Kernel – nell'elaborazione di immagini, matrice usata per applicare filtri ad immagini
Metodo kernel – classe di algoritmi per l'analisi di pattern

Matematica 
Kernel – insieme dei punti che vengono annullati da una funzione omomorfa (in italiano nucleo)
Kernel definito positivo – generalizzazione di funzione definita positiva o di matrice definita positiva

Musica 
Kernel – EP dei Seam del 1993